Bezinningscentrum Mariagaarde op het kasteeldomein van het Kasteel van Hoepertingen
 Mariagaarde Instituut, secundaire school in Westmalle